Knutby kan syfta på:

 Knutby – en ort i Uppsala kommun
 Knutby socken – socken i Uppland
 Knutby landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1970
 Knutby församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2010
 Knutby kyrka – en kyrkobyggnad i Knutby-Bladåkers församling
 Knutby distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun 2016–
 Knutbyförsamlingen – en frikyrklig församling i Knutby
 Knutbydramat – ett mord och ett mordförsök i samhället Gränsta 2004
 Knutby (TV-serie) – verklighetsbaserad dramaserie om Knutbydramat